Кравс — поширене на Західній Україні прізвище німецького походження. Оригінальний німецький варіант — Краус, .
 Анті́н Кравс — генерал-четар УГА.
 Євген Кравс — український фотокореспондент, один із найкращих спортивних фотокореспондентів Львова.
 Кравс Михайло Андрійович (1985—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кравс Олександр Станіславович (1942—2012) — український футболіст.